Az 1992-es rali-világbajnokság volt a 20. rali-világbajnoki szezon. Január 23-án kezdődött és november 25-én lett vége. Az egyéni bajnok Carlos Sainz lett, a csapatvilágbajnok pedig a Lancia.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 
 1992-es rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

1992
Rali